Сабати́новка () — село в Благовещенском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1176 человек. Почтовый индекс — 26434. Телефонный код — 5259.

По селу Сабатиновка получила название сабатиновская культура бронзового века.

История 
В 1945 г. Указом ПВС УССР села Сабатиновка, Ново-Сабатиновка, Старо-Сабатиновка, Соболевка и Сабатиновка-Главная объединены в один населенный пункт село Саботиновка.

Местный совет 
26434, Кировоградская обл., Гайворонский р-н, с. Сабатиновка

Примечания

Ссылки 
 Сабатиновка на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области

Населённые пункты Благовещенского района (Кировоградская область)